

Chimica 
 BaP – Benzo(a)pirene

Codici 
 BAP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Baibara (Papua Nuova Guinea)
 BAP – codice identificativo dell'NDB e dell'ILS pista 07 di Bari/Palese radioassistenze per la navigazione aerea
 bap – codice ISO 639-3 della lingua bantawa

Musica 
 BAP – gruppo musicale rock tedesco
 BAP – gruppo musicale k-pop sudcoreano

Cucina 
 Bap – piatto della cucina coreana